La Légion étrangère est un corps de l'Armée française créé en 1831. Contrairement aux autres unités de l'armée française, la légion recrute des ressortissants étrangers désireux de servir dans les Forces armées françaises.

Militaire 
 Brigade de Gurkhas, unité d'infanterie légère de l'armée britannique 
 Brigades internationales de la guerre civile espagnole 
 Légion internationale, créée en 1860 par Giuseppe Garibaldi 
 King's German Legion (KGL), une unité de l'armée allemande composée d'expatriés allemands pendant les guerres napoléoniennes 
 Mahal, étrangers servant dans l'armée israélienne 
 Légion d'Antibes.
 Légions polonaises, unités militaires polonaises ayant servi dans l'armée française, années 1790-1810 
 Légion portugaise, une force militaire portugaise des armées impériales de Napoléon 
 Infanterie légère de Rhodésie, connue officieusement sous le nom de légion étrangère rhodésienne (1961-1980) 
 Armée royale des Indes néerlandaises (KNIL), connue officieusement sous le nom de Légion étrangère néerlandaise (1830-1950) 
 Légion russo-allemande, une unité de l'armée allemande composée d'expatriés allemands pendant les guerres napoléoniennes 
 Légion espagnole, une unité quasi indépendante de l'armée espagnole 
 Värvat främlingsregemente (Régiment des étrangers recrutés), régiment suédois des déserteurs polonais
Légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine

Divertissement 
 La Légion étrangère, un film muet de 1928 
 Légion étrangère un film de Robert Florey, 1948
 Légion étrangère (Legione straniera) un film de Basilio Franchina , 1953
 Foreign Legion (groupe), un groupe punk du pays de Galles 
 Foreign Legion, un album de 2002 de Murfreesboro 
 Foreign Legion, un album 2010 de Tin Hat 
 Foreign Legion, groupe d'Oakland, Californie 
 Légion étrangère (La Legión Extranjera), un groupe vaguement affilié à la lutte mexicaine 
 Foreign Legions, une anthologie de 2001 éditée par David Drake

Voir aussi 
 Tarzan et la Légion étrangère, roman d'Edgar Rice Burroughs (1947)
 Abbott et Costello à la Légion étrangère, film américain de Charles Lamont (1950) 
 Gardes suisses 
 

Unité militaire